Ла Јеска има више значења:

 Ла Јеска (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јеска (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јеска (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Јеска (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јеска (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Ла Јеска (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јеска (Ла Јеска, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јеска (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Јеска (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јеска (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Јеска (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Јеска (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику